Der lustige Witwer – film tedesco del 1920 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
Der lustige Witwer – film tedesco del 1929 diretto da Robert Land

Pagine correlate 
La vedova allegra